Stealth signifie discret, furtif en anglais. Le nom est notamment donné à :
 Des montagnes russes : Stealth (Thorpe Park), dans le Surrey, en Angleterre.
 Stealth, un jeu vidéo sorti en 1984.
 Stealth, titre original de Furtif, un film américain réalisé par Rob Cohen en 2005.